7-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди женщин прошёл с 4 по 10 июля 1981 года в Мехико (Мексика) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная США.

Команды-участницы 
Багамские Острова, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.  Итоговые 5—9-е места в круговом турнире разыгрывают команды, занявшие в группах 3—5-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 4 июля: Канада — Доминиканская Республика 3:0 (17:15, 15:10, 15:7); Мексика — Багамские Острова 3:0 (15:5, 15:0, 15:4).
 5 июля: Доминиканская Республика — Гватемала 3:0 (15:2, 15:0, 15:3); Мексика — Гватемала 3:0 (15:3, 15:2, 15:2).
 6 июля: Доминиканская Республика — Багамские Острова 3:0 (15:2, 15:0, 15:3); Канада — Багамские Острова 3:0 (15:6, 15:1, 15:2).
 7 июля: Мексика — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:6, 15:7); Канада — Гватемала 3:0 (15:3, 15:3, 15:3).
 8 июля: Багамские Острова — Гватемала 3:0 (15:9, 15:7, 15:11); Мексика — Канада 3:1 (15:1, 13:15, 15:10, 15:13).

Группа В 

 4 июля: США — Нидерландские Антильские острова 3:0 (15:5, 15:2, 15:0); Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:9, 15:5).
 6 июля: Куба — Нидерландские Антильские острова 3:0 (15:2, 15:3, 15:6); США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:2, 15:6).
 7 июля: Пуэрто-Рико — Нидерландские Антильские острова 3:0 (15:2, 15:4, 15:7); США — Куба 3:0 (15:6, 15:5, 15:2).

Классификационный раунд (за 5—9 места) 
Курсивом отмечены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 8 июля: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:1 (15:11, 15:10, 11:15, 15:6); Нидерландские Антильские острова — Гватемала 3:0 (15:5, 15:11, 15:9); Пуэрто-Рико — Багамские Острова 3:1 (15:13, 13:15, 15:11, 15:6).
 9 июля: Доминиканская Республика — Нидерландские Антильские острова 3:0; Пуэрто-Рико — Гватемала 3:0.
 10 июля: Нидерландские Антильские острова — Багамские Острова 3:0 (17:15, 15:13, 15:10).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
9 июля
 США — Канада 3:0 (15:3, 15:4, 15:5).
 Куба — Мексика 3:2 (10:15, 8:15, 15:11, 15:6, 15:8).

Матч за 3-е место 
10 июля
 Мексика — Канада 3:1 (12:15, 15:7, 15:5, 16:14)

Финал 
10 июля
 США — Куба 3:1.

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Пола Вайсхоф, Сьюзан Вудстра, Рита Крокет, Дайана Себастьян, Клори Флэчмейер, Кэролайн Бекер, Фло Хайман, Джули Воллертсен, Дебби Грин, Люсия Чади, Лесли Деверо, Трэси Кларк. Главный тренер — Ари Селинджер.

 : Перседес Перес, Нельса Луис, Ана Ибис Диас, Таня Ортис, Инесма Молинет, Эмма Альфонсо, Ана Луиса Уррутьер, Маура Альфонсо, Жозефина О'Фаррил, Норка Латамблет, Милагрос Дальмаку, Элена Кастильо. Главный тренер — Хорхе Перес Венто.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин
1981 год в волейболе